Веремеев — фамилия.

Известные носители 
 Веремеев, Владимир Григорьевич (род. 1948) — советский футболист и тренер
 Веремеев, Владислав Александрович (род. 1998) — украинский футболист, защитник.

См. также 
 Веремеево